Ізя — ім'я. Відомі носії:

 Ізя Мовшавич Шлосберг — американо-радянський письменник і художник.
 Ізя Абрамович Герштейн — радянський кінодраматург, кінооператор, народний артист Киргизської РСР.